En els Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 celebrats a la ciutat d'Atlanta es realitzà una competició de bàsquet en categoria masculina que, unit a la que es disputà en categoria femenina, formà part de la competició de bàsquet en els Jocs.

Comitès participants 
Participaren un total de 141 jugadors de 12 comitès nacionals diferents:

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Grup A

Grup B

Ronda final

Classificació final

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - competició masculina de bàsquet 1996 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1996
Bàsquet als Jocs Olímpics